Béla Kádár ist der Name folgender Personen:

* Béla Kádár (Maler) (1877–1956), ungarischer Maler und Zeichner
 Béla Kádár (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1934), ungarischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker